Summer Holiday,  Cliff Richard énekes és a The Shadows 1963-ban megjelent közös lemeze
Summer Holiday, az album kislemezként is kiadott azonos című dala 
Summer Holiday, Cliff Richard 1963-ban megjelent filmje